Дискография японской идол-группы °C-ute на сегодняшний день насчитывает 6 студийных альбомов и 19 синглов. Все мэйджор-синглы группы попадали в первую десятку хит-парада Oricon.

Дискография

Синглы

Альбомы

Фильмография

DVD 
{| class="wikitable" cellpadding="2" style="text-align:center"
! # !! Название !! Дата выхода !! Содержание
|-
!colspan="4"| Концерты
|-
| 1 || Cutie Circuit 2006 Final in YOMURILAND EAST LIVE~9gatsu 10ka wa °C-ute no Hi~ || 6 декабря 2006 ||align="left"| Концерт 10 сентября 2006 года в Yomiuri Land East
|-
| 2 || °C-ute Debut Solo Concert 2007 Spring~Hajimattayo! Cutie Show~ || 18 апреля 2007 ||align="left"| Первая серия концертов 25 февраля 2007 в Nihon Seinenkan
|-
| 3 || °C-ute Concert Tour 2007 Spring~Golden First Date~ || 18 июля 2007 ||align="left"| Концерт в апреле 2007 года в Tokyo Kōsei-Nenkin Kaikan
|-
| 4 || °C-ute Cutie Circuit 2007~MAGICAL CUTIE TOUR & 9gatsu 10ka wa °C-ute no Hi~ || 21 ноября 2007 ||align="left"| Концерт 10 сентября 2007 года
|-
| 5 || °C-ute Live Tour 2007 Fall~Hōkago no Essence~ || 19 декабря 2007 ||
|-
| 6 || °C-ute Live Tour 2008 Spring~LOVE Escalation~ || 24 апреля 2008 ||
|-
| 7 || Berryz Kobo & °C-uteNakayoshi Battle Concert Tour 2008 Haru ~Berryz Kamen vs Cutie Ranger~ with °C-ute tracks  || 09 июля 2008 ||
|-
| 8 || °C-ute Concert Tour 2008 Natsu~Wasuretaku nai Natsu~ || 12 ноября 2008 ||
|-
| 9 || °C-ute Cutie Circuit 2008~9gatsu 10ka wa °C-ute no Hi~ || 17 декабря 2008 ||
|-
| 10 || °C-ute Concert Tour 2009 Haru~AB°C~ || 22 июля 2009 ||
|-
| 11 || °C-ute Cutie Circuit 2009~9gatsu 10ka wa °C-ute no Hi~ || 25 ноября 2009 ||
|-
| 12 || °C-ute Concert Tour 2009 Natsu Aki~Cutie JUMP!~ || 27 января 2010 ||
|-
| 13 || °C-ute Cutie Circuit 2009~Five~ || 17 февраля 2010 ||
|-
!colspan="4"| Видеоклипы
|-
| 1 || Music V Special 1~Cutie Visual~ || 6 сентября 2006 ||align="left"| Видеоклипы, живое выступление, интервью, и «making of»
|-
| 2 || Music V Tokushuu 2~Cutie Visual~ || 24 июня 2009 ||
|-
!colspan="4"| Театр
|-
| 1 ||  || 5 сентября 2007 || align="left"| Запись 15 июня 2007
|-
| 2 ||   || 21 января 2009 || align="left"|
|-
| 3 ||   || 23 сентября  2009 || align="left"|
|-
!colspan="4"| Другое
|-
| — || °C-ute Suzuki Airi in Okinawa AIRI'S CLASSIC || 25 июня 2008 ||
|-
| — || Майми Ядзима - 17's|| 29 апреля 2009 ||
|-
| — || Айри Судзуки - Pure Blue|| 1  июля 2009 ||
|-
| — || Hagiwara Mai in Hachijo-jima || 21  октября 2009 ||
|-
| — || Alo-Hello! °C-ute DVD || 28 октября 2009 ||
|}

 Радиопрограммы 
 Cutie Party — FM-FUJI, Saturdays 23:00-23:30 JST (Yajima, Suzuki & Okai, с 7 октября 2006 года по 27 сентября 2008 года использовалось в качестве опенинга Hello! Project Night ℃-ute Cutie Paradise ℃-ute キューティー☆パラダイス ℃-ute Cutie Paradise — радио Nihon, по вторникам с 21:30 до 22:00 по японскому стандартному времени (с участием Эрики Умеды и Айри Судзуки, в эфире с 6 ноября 2008 года)

 Другое 
Также большое количество DVD было издано для официального фан-клуба и доступно только для заказа по почте в течение ограниченного времени.

 Библиография 
 Фотокниги 
 Berryz Kobo & ℃-ute in Hello! Project 2006 Summer (вышла 21 сентября 2006)
 So cute! — первая фотокнига °C-ute (21 февраля 2007)
 Hajimattayo! Cutie Show — «живая» фотокнига дебютного соло концерта °C-ute (11 апреля 2007)
 Moving down through Japan! Travel Diary of ℃-ute in 2007 Summer'' — фотокнига Cutie Circuit 2007 ～MAGICAL CUTIE TOUR～ (4 октября 2007)

Примечания 

Hello! Project
C-ute